Таванн:

 Таванн, Гаспар де Со (1509—1573) — французский католический полководец эпохи Религиозных войн, маршал Франции.
 Таванн, Гильом де (Guillaume de Tavannes; 1553—1663) — французский придворный, оставивший мемуары о 1560—1596 годах (изд. в Париже 1625); сын Гаспара де Т..

См. также

Примечания